Панея (скеля)
 Панея (гора)